Geografia do Brasil
 Ajuricaba — município do estado do Rio Grande do Sul

Outros usos
 Ajuricaba, o Rebelde da Amazônia — filme brasileiro de 1977
 Ajuricaba (indígena) — índio da tribo dos Manaos
 CT Ajuricaba (D-11) — navio contratorpedeiro da Classe Amazonas, da Marinha do Brasil
 TV Ajuricaba

Desambiguações de topônimos